«Клоуны» () — телефильм режиссёра Федерико Феллини, снятый в 1970 году. Фильм является частично документальным, частично художественным.

Сюжет 
Феллини со съёмочной группой путешествует по Европе, посещая цирки Парижа, Рима, Мюнхена - берёт интервью у знаменитых клоунов прошлого, ныне прочно забытых. 

Кроме того, в фильм входят автобиографические зарисовки из провинциального детства и воссоздание легендарных клоунских номеров.

Награды 
 1970 — Премия «David di Donatello»
 «Специальный Давид»

Ссылки 
  
  

Кинокомедии Италии
Кинокомедии Франции
Кинокомедии ФРГ
Кинокомедии 1970 года
Фильмы о цирке
Документальные фильмы Франции
Документальные фильмы Италии
Документальные фильмы Германии
Фильмы на итальянском языке
Фильмы Италии 1970 года
Фильмы ORTF
Фильмы Rai
Документальные фильмы    1970 года
Фильмы Германии 1970 года
Фильмы Франции 1970 года
Фильмы Bavaria Film